НФК может означать:

 НФК — белорусский футбольный клуб.
 Национальная футбольная конференция — конференция Национальной футбольной лиги американского футбола.